Хартмансдорф-Райхенау () — община в Германии, в земле Саксония, входит в район Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы, и подчиняется управлению .

Население составляет 1084 человека (на 31 декабря 2013 года). Занимает площадь 28,31 км².

В состав коммуны входят две деревни:  и .

История 
Коммуна Хартмансдорф-Райхенау была образована 1 января 1994 года, и получила название от вошедших в неё деревень.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Хартмансдорф-Райхенау в Историческом словаре географических названий Саксонии

Города Саксонии